Balepanjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balepanjang, Baturetno, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Balepanjang, Jatipurno, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar